«Cessna 750 Citation X» () — турбовентиляторный двухмоторный дальнемагистральный средний административный самолёт, разработанный компанией Cessna Aircraft Company. 
В настоящее время является самым быстрым гражданским, а также деловым самолётом, максимальная скорость 993 км/ч (0,935 М).

Производится в Уичито, Канзас.

Разработка 
Cessna 750 — отдельное семейство самолётов из шести, выпускаемых под брендом Citation.

Citation X основана на более ранних Citation III, VI и VII, но вместе с тем имеет ряд существенных отличий: новый профиль крыла, двигатели, «стеклянная кабина».

Конструкция 
Аэродинамическая схема: двухмоторный турбовентиляторный низкоплан со стреловидным крылом, Т-образным оперением и задним расположением двигателей.

В зависимости от компоновки, салон Citation X вмещает от 8 до 11 пассажиров. Интерьер каждого Citation X уникален, он создается индивидуально, в соответствии с требованиями владельца. Салон оборудован с максимальным комфортом, чтобы сделать каждый полет приятным и продуктивным. На борту пассажиры могут полноценно работать, проводить совещания и переговоры. Для полноценного отдыха каждая пара кресел, расположенных друг напротив друга, трансформируется в спальное место. 

Самолет оснащен спутниковым телефоном, доступом в Интернет, системой Airshow, предоставляющей информацию о полете в режиме реального времени, стереосистемой, ЖК-мониторами возле каждого кресла и CD/DVD-проигрывателем. Вместительное багажное отделение находится в хвостовой части самолета и изолировано от салона.

Эксплуатанты 
Воздушное судно эксплуатируется как частными лицами, так и компаниями, в том числе операторами чартерных компаний.

Потери самолётов 
По состоянию на 13 мая 2020 года были потеряны три самолёта Cessna 750 Citation X. В катастрофах погибло 5 человек.

Модификации 
 Cessna Citation X+ (именно Citation X+ является самым быстрым в мире бизнес-джетом с кросс-континентальной дальностью полёта — 978 км/ч)
 Citation Longitude (новой модели семейства Citation, которая аналогична по вместимости и максимальной дальности полёта; максимальная скорость на 96 км/ч меньше)

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Пассажировместимость: 8-12 человек
 Длина: 22,0 м
 Размах крыла: 19,4 м
 Высота: 5,8 м
 Площадь крыла: 50 м²
 Масса пустого: 9 843 кг
 Полезная нагрузка 6 486 кг
 Максимальная взлётная масса: 16 375 кг
 Масса топлива: 6 056 кг
 Двигатели: 2 × ТРДД Rolls-Royce/Allison AE 3007C1
 Тяга: 2 × 30,09 кН

Лётные характеристики
 Максимальная скорость: 993 км/ч
 Крейсерская скорость: 978 км/ч
 Практическая дальность: 6 020 км
 Практический потолок: 15 545 м
 Скороподъёмность: 18,6 м/с
 Нагрузка на крыло: 3,3 кПа

См. также 
 Gulfstream G200
 Cessna Citation Sovereign
 Dassault Falcon 50
 Bombardier Challenger 300
 Raytheon Hawker 4000
 Gulfstream G650

Ссылки 
 Прекращается выпуск самого быстрого в мире бизнес-джета // businessair.ru, 31.10.2018

Примечания 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Cessna
Административные самолёты